

Patronyme

Barry Goldwater (1909-1998), un homme politique américain.
Robert Goldwater (1907-1973), un historien d'art américain.
Anne-France Goldwater (1960), avocate canadienne de Montréal

Loi
Le Goldwater-Nichols Act fixe le processus de commandement lors des opérations militaires engagées par le Département de la Défense.

Règle
 Règle Goldwater est le nom informel donné à la section 7.3 du code de déontologie de l'Association américaine de psychiatrie qui stipule qu'il est contraire à l'éthique, pour les psychiatres, de donner un avis professionnel sur des personnalités qu'ils n'ont pas examinées en personne et dont ils n'ont pas obtenu le consentement pour évoquer leur santé mentale dans des déclarations publiques.